Эльми́ра Альбе́ртовна Тую́шева (в кино известна под фамилией мужа как Эльмира Метреве́ли; род. 21 апреля 1977, Обнинск) — российская модель, актриса. Победительница конкурса Мисс Россия 1995. Параллельно карьере в модельном бизнесе снимается в кино.

Биография 
Эльмира Туюшева родилась 21 апреля 1977 года.

По собственному признанию, ещё в 12-летнем возрасте нагадала себе, что будет победительницей национального конкурса красоты (тогда это был ещё СССР). В 16 лет отказалась от участия в городском конкурсе красоты в пользу школьных выпускных экзаменов и поступления в институт. В 1994 году поступила на факультет кибернетики Обнинского института атомной энергетики (ИАТЭ) и начала работать с одним из московских модельных агентств. Агент Туюшевой привёл её на конкурс Мисс Россия 1995, где она ещё на отборочном этапе вошла в число фавориток организаторов. После победы в конкурсе ушла из института и занялась карьерой в модельном бизнесе. Параллельно карьере в модельном бизнесе начала кинокарьеру; снимается, главным образом, в ролях второго плана.

Снималась в рекламных роликах LG Electronics, Filodoro, Girol, Orbit, Cote’d’Ore, ТЕЛЕ-2. Участвовала в показах брендов Trussardi, Les Copains, Krizia, «Адамас», Grekoff, «Крутикова». Работала с европейскими агентствами Why Not (Милан), Pepea models (Милан), Paolo Tomey (Милан), Zoe (Рим), Crystal (Париж).

Обучалась в первом потоке курсов кинокомпании «А-медиа», после чего поступила на актёрский факультет Школы-студии МХАТ, который окончила в 2007 году (курс Дмитрия Брусникина и Романа Козака).

Снималась в ролях второго плана в кино. Одна из известных работ — модель Ингеборга в фильме Андрея Кончаловского «Глянец» (2007).

Семья 
 Муж — Владислав (Влад) Маратович Метревели (р. 1963), российский модельный скаут, бывший директор модельного агентства Casta Model Management. В настоящее время исполнительный директор Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ).
 Сын — Ян Владиславович Метревели (р. 2010).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт

Фотомодели России
Мисс Россия
Актрисы России
Актрисы XXI века
Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Обнинск